А́лис Эли́забет Ва́йдель (, род. , Гютерсло, ФРГ) — германский политик и консультант в области управления. Совместно с Александром Гауландом была ведущим кандидатом от евроскептической партии Альтернатива для Германии (AfD) на парламентских выборах 2017 года.

Ранние годы и образование 
Вайдель родилась в Гютерсло и выросла в Ферсмольде.

Она изучала экономику в Байройтском университете, став лучшей студенткой в группе. Затем она поступила в аспирантуру в этом же университете и получила докторскую степень в области международного развития в 2011 году.

Карьера 
После получения степени бакалавра Вайдель начала работать в Goldman Sachs, а затем перешла на работу в Allianz Global Investors. В конце 2000-х она работала в the Bank of China, прожив 6 лет в Китае. После ухода из Bank of China, она два года работала в фирме «Heristo», которая занималась поставкой еды для животных. С 2014 года она является фрилансером в области делового консалтинга.

Политика

Альтернатива для Германии 
Вайдель вступила в партию «Альтернатива для Германии» (АдГ, AfD) в 2012 году. По её словам, партия привлекла её внимание потому, что выступала против единой европейской валюты евро. В апреле 2017 года она была избрана сопредседателем партии.

Политические взгляды

Иммиграция 
Вайдель критиковала иммиграционную политику Ангелы Меркель, заявив, что «страна будет разрушена при продолжении подобной политики: «Дональд Трамп заявил, что Меркель сошла с ума и я полностью согласна с ним. Это совершенно неслыханная форма политики, которой сегодня следует руководство страны». 

Она призывала германское правительство инвестировать в «специальные экономические зоны» на Ближнем Востоке для придания стимула образованным и квалифицированным специалистам оставаться в их родных странах и избежать возможности утечки мозгов. Она также поддерживает «Канадскую систему» согласно которой преимущество отдается квалифицированным иммигрантам по сравнению с неквалифицированными.

Вопросы ЛГБТ 
Вайдель является первой открытой гомосексуальной женщиной, которая возглавляет политическую партию, выступающую против однополых браков. Сама Вайдель состоит в зарегистрированном однополом союзе, в котором воспитывает двух детей со своей партнёршей.

Вайдель является противником обсуждения сексуальности человека до наступления совершеннолетия: «Я не хочу, чтобы кто-нибудь со своим гендерным идиотством или уроками ранней сексуализации подходил близко к моим детям». Она также выражала свой протест легализации однополых браков, заявив, что она поддерживает защиту «традиционной семьи» и в то же время поддерживает «другие стили жизни». Она сказала, что поддерживает гражданские партнёрства для гомосексуальных пар, отметив, что сама находится в таком.

Европейский Союз 
Вайдель поддерживает продолжение членства Германии в ЕС, однако, она призвала экономически слабые государства, такие как Греция, покинуть союз. Несмотря на поддержку членства Германии в ЕС, политик считает, что Германия должна выйти из зоны единой европейской валюты.

Противоречия

Инцидент с нелегальным иммигрантом 
В сентябре 2017 года газета «Die Zeit» заявила, что Вайдель нелегально наняла сирийскую беженку в качестве домработницы в своем доме в Швейцарии. В статье также указывалось на то, что искательница убежища не имела письменного рабочего контракта, а также не получала зарплатных листков. Вайдель ответила в Твиттере, что статья «Die Zeit» была «fake news» и «ложью» и адвокат Вайдель заявил, что у неё в доме действительно проживала сирийка, но как гость, а не как работник.

Личная жизнь 
Алис Выйдель открытая лесбиянка, состоит в отношениях с Сарой Боссард, швейцарской кино-продюсером шри-ланкийского происхождения. Вместе с ней она также проживает в Биле, Швейцария (второе местожительства). Вместе они воспитывают двух детей. Вайдель состоит в зарегистрированном гражданском союзе со своей партнёршей, и по её словам, не планирует преобразовывать данный союз в брак (после введения с 1 октября 2017 года однополых браков в Германии). Однако она не даёт однозначного ответа о своей позиции по вопросу однополых браков. В интервью газете Bild am Sonntag в октябре 2017 года она заявила, что «счастлива в гражданском союзе и брак не является для неё приоритетом в данный момент». На вопрос о том, отвергает ли она лично однополые браки в принципе, как это делает её партия, Вайдель уклончиво ответила, что «это очень интересный вопрос».

Вайдель владеет китайским языком.

Вайдель платит налоги в Швейцарии.

Примечания

Ссылки 

Выпускники вузов Германии
Экономисты Германии
Goldman Sachs
Члены партии «Альтернатива для Германии»
Члены бундестага Германии от Баден-Вюртемберга
Женщины-политики Германии